Copa Sudamericana 2018 var den 17:e säsongen av Copa Sudamericana. I turneringen deltog 54 lag från de tio medlemsländerna av Conmebol. Turneringen vanns av Athletico Paranaense från Brasilien, som i finalen besegrade Junior, från Colombia, efter straffsparksläggning då ackumulerat slutresultat var 2–2.

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Copa Libertadores 2018

Källor
 Conmebol.com 

2018
2018 i Sydamerika